Johan Albert Kantzow kan syfta på bland andra:

 Johan Albert Kantzow (1713–1805), grosshandlare
 Johan Albert Kantzow (1759–1825), friherre, diplomat, hovman
 Johan Albert Kantzow (1788–1868), friherre, grosshandlare, politiker
 Johan Albert Kantzow (1839–1922), friherre, godsägare